Во́льская у́лица (во второй четверти XIX века Во́лгская у́лица, с 1970 до 1991 Братисла́вская у́лица) — одна из центральных улиц Саратова. Проходит от берега Волги до Высокой улицы.

История 
Улица сложилась в 30—40-е годы XIX века согласно генплану 1811 года и получила название Волгской, по уездному городу Волгску. Со временем название «Волгск» упростилось до «Вольск», а улица стала называться Вольской.

В мае 1970 года Вольская улица была переименована в Братиславскую улицу, в честь города-побратима Саратова города Братиславы, но 26 апреля 1991 года ей вернули, наряду с другими улицами Саратова, историческое название.

Памятники

Примечательные здания

Утраченные объекты 
 Большая мельница братьев Шмидт (снесена в 2008).

 Кинематограф «Художественный» (модерн, сгорел, разобран в 1930).

Расположение 
Вольская улица пересекает улицы:

 Чернышевского;
 53-й Стрелковой дивизии;
 Белоглинскую;
 Бахметьевскую;
 Рабочую;
 Ульяновскую;
 Мичурина;
 Тараса Шевченко;
 Советскую;
 Пушкина;
 Сакко и Ванцетти;
 Дзержинского;
 проспект Столыпина;
 Яблочкова;
 Большую Казачью;
 Киселёва Ю. П.;
 Московскую;
 Челюскинцев;
 Кутякова;
 Гоголя;
 Зарубина В. С.;
 Посадского;
 Большую Горную и 1-й и 2-й Горные тупики;
 Соколовую;
 Крестьянскую улицу и Крестьянские проезды;
 1-ю Садовую;
 Сердобскую;
 Титова;
 Зелёную;
 Полярную;
 Большую Садовую;
 Пристанскую;
 Крайнюю.

В культуре 
Песня «Три квартала на Вольской» принадлежит барду Владимиру Ланцбергу родом из Саратова.

См. также 
 Список улиц Саратова

Литература

Источники 

 Большая Саратовская Энциклопедия: http://saratovregion.ucoz.ru/saratov/architecture1/dom_stolypina.htm

Переименованные улицы (Саратов)
Улицы Саратова